Suna puede referirse a:

 Suna (álbum), el cuarto álbum de la banda peruana de rock alternativo Mar de Copas
 Suna (canción), canción de la banda peruana de rock alternativo, Mar de Copas
 Río Suna, un río de la parte septentrional de la Rusia europea